Чемпионат мира по шашкам-64 среди женщин 2017 года прошёл 20—28 октября 2017 года в большом киноконцертном зале гостиницы «Москва» в Санкт-Петербурге, Россия под эгидой Международной федерации шашек IDF. Одновременно проходил чемпионат мира среди мужчин. Призовой фонд чемпионатов 3 млн. рублей. Главный арбитр Антонина Лангина.

Чемпионкой мира стала россиянка Жанна Саршаева.

Регламент 
Чемпионат мира проводился в форматах классическая игра (русские шашки), быстрая игра (бразильские шашки) и молниеносная игра (русские шашки).

К участию в чемпионате мира в классической программе были допущены:

 призёры чемпионата мира 2015 года — Елена Сковитина, Жанна Саршаева, и Юлия Макаренкова;
 призёры Кубка мира 2016 года — Екатерина Иванова, Анна Филипенко и Светлана Стрельцова;
 участницы чемпионата Европы 2016 года, занявшие 1-6 места — Дарья Федорович, Вера Хващинская, Кристина Заруба, Юлия Журавская;
 призёры чемпионата Азии 2017 года — Лю Пэй, Алтынай Джумагальдиева и Анель Давлетова;
 по три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций;
 две участницы от Санкт-Петербурга (места организаторов);
 две участницы (места спонсоров);
 две участницы по решению Международной федерации шашек;
 две участницы от Санкт-Петербурга по решению Международной федерации шашек.

Определение победителей 
За победу давалось 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0. Места определялись по сумме очков, набранных участниками. В случае равенства очков места определялись по следующим критериям:

 При чётном числе участников
1. По коэффициенту Бухгольца (по сумме набранных соперниками)

2. По усеченному коэффициенту Солкофа (по сумме очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата)

3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.

 При нечётном числе участников

1. По усеченному коэффициенту Солкофа

2. По коэффициенту Бухгольца

3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.

Основная программа 

Соревнования проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 8 туров, каждый являлся микро-матчем из двух партий. Участницы занявшие 1-16 место, разбивались на две группы по 8 участниц, которые играли за 1-8 и 9-16 место в четвертьфиналах, полуфиналах и финале. В случае ничьей игрались дополнительные матчи до определения победителя. Спортсменки занявшие места ниже 17-го играли между собой ещё два раунда.

Приняли участие 28 спортсменок из 11 стран. Средний рейтинг 2152.

Контроль времени: 45 минут до конца партии каждому участнику плюс 15 секунд за каждый сделанный ход.

Предварительный этап 

 GMIF — международный гроссмейстерMIF — международный мастерMFF — мастер ФМЖД

Четвертьфинал 
 1-8 место

 9-16 место

Полуфинал 
 Матчи за 1-4 место

 Матчи за 5-8 место

 Матчи за 9-12 место

 Матчи за 13-16 место

Финал

Матч за 1-е место

Матч за 3-е место

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место

Матч за 9-е место

Матч за 11-е место

Матч за 13-е место

Матч за 15-е место

Итоговое положение

Быстрые шашки 
Соревнования проходили по бразильской версии шашек и проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 8 туров, каждый из которых являлся микро-матчем из двух партий. Участницы занявшие 1-4 место, сыграли в полуфиналах и финалах.

Приняли участие 31 спортсменка из 14 стран. Средний рейтинг 2071.

Контроль времени: 7 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд за каждый сделанный  ход.

Предварительный этап

Финальный этап

Блиц 
Соревнования проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 9 туров, каждый из которых являлся микро-матчем из двух партий. Участницы занявшие 1-4 место, сыграли в полуфиналах и финалах.

Приняли участие 34 спортсменки из 15 стран. Средний рейтинг 2129.

Контроль времени: 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 2 секунды за каждый сделанный ход.

Предварительный этап

Финальный этап

Ссылки 
 Регламент чемпионата мира 2017 года по шашкам-64 среди мужчин и женщин
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации шашек
 Результаты предварительного этапа классической программы на сайте Chessarbiter.com
 Результаты игр 1-16 мест на сайте Chessarbiter.com
 Итоговое положение

Примечания 

2017
2017 год в шашках
2017 год в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 2017 году
Октябрь 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в России